Alfred Jensen kan være flere personer:

 Alfred Jensen (politiker) – Peter Alfred Jensen (1903-1988), en dansk politiker medlem af Folketinget og befrielsesregeringen for DKP.
 Alfred Jensen (slavist) – Alfred Anton Jensen (1859-1921), en svensk forfatter og slavist, kendt som oversætter fra slaviske sprog.
 Alfred Jensen (bokser) – Alfred Jensen, en dansk professionel bokser, der var aktiv 1917-25.
 Alfred I. Jensen, Alfred Immanuel Jensen (1917–2006), en dansk maler og grafiker